Дорогоми́лово:

 Дорогомилово — слобода и исторический район в Москве.
 Дорогомилово — современный административный район Москвы, образованный в 1995 году. Включает исторический район Дорогомилово, а также Бережки, Красный луг и частично Потылиху.